Villars Lunn er navnet på flere personer:
 Villars Lunn (politiker) (1845-1921) – dansk ingeniør, godsejer og politiker
 Villars Lunn (psykiater) (1911-2005) – dansk læge og psykiater

Se også
 Willars Knudsen Lunn (1775-1865) – dansk godsejer